Beständig ist der Familienname folgender Personen:

der Beständige ist Beiname bzw. Epitheton von:
 Johann der Beständige (1468–1532), Herzog aus dem Haus Wettin und Kurfürst von Sachsen

Siehe auch:
 Beständigkeit